Federico De Caroli – musicista italiano
 Guglielmo De Caroli – calciatore italiano
 Riccardo De Caroli – militare italiano

Pagine correlate
De Carolis